Конгсвінгер — місто й комуна у фюльке Гедмарк в Норвегії.
 Конгсвінгер (футбольний клуб) — норвезький футбольний клуб із однойменного міста.